PVD steht als Abkürzung für:

 Paul van Dyk, Trance-DJ und -Produzent
  (engl.), Ladeverfahren für Akkus
  (engl.), Beschichtungsverfahren, siehe physikalische Gasphasenabscheidung
 Polizeivollzugsdienst, siehe Polizeivollzugsbeamter
 , Abstand des Betrachters von Bildmaterial bei einem subjektiven Bildqualitätstest nach ITU-R_BT.500 der Internationalen Fernmeldeunion
 Prepaid Verband Deutschland, Branchenverband
 Providence – T. F. Green Airport in Providence, Rhode Island, USA nach dem IATA-Code

PvD steht für:

 Polizeiführer vom Dienst
 Psychotherapeut vom Dienst (Psychiatrie)

PVD